Häuschen heißen folgende geographische Objekte:

 Häuschen (Beyenburg), Ortslage in Wuppertal, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Häuschen (Katernberg), Ortslage in Wuppertal, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Häuschen (Kürten), Ortslage in Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Häuschen (Schalksmühle), Ortslage in Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
Häuschen (Solingen), Ortslage in Solingen, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Häuschen (506,5 m), Berg in der Eifel bei Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Häuschen (Bad Ems) (458,5 m), Berg im Bad Emser Stadtwald bei Bad Ems, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Heiligenhäuschen
 Haus
 Weissenhäuschen